Após a morte de D. Afonso V, decidiu D. João II convocar cortes para a cidade de Évora. Com um cerimonial novo, iniciou-se a sessão com uma elegante oração do dr. Vasco Fernandes de Lucena, seguindo-se o juramento de obediência das figuras presentes, começando por D. Fernando, 3º duque de Bragança, e terminando no procurador de Lisboa, pelas cidades, e no de Santarém, pelas vilas do Reino. Nestas cortes, a pedido do terceiro estado, o monarca promulgou várias leis que foram recebidas com agrado, como a repartição por comarca dos contadores e oficiais das terras, capelas, hospitais e órfãos. Entretanto a peste começou a alastrar pelo Alentejo, fazendo-se sentir em Évora, transferindo-se as cortes para Viana do Alentejo.

Ligações externas 
 Cortes de Évora de 1481, Fonte: "Excertos das Cortes de Évora" in J. J. Lopes Praça, Colecção de leis e subsídios para o estudo do direito constitucional português, vol. I, Edição fac-similada, Coimbra, Coimbra Editora, 2000,  Portal da História, Manuel Amaral, 2000-2012

Evora, 1481
1481 em Portugal